«Россиянка» — женская футбольная команда из города Химки (Московская область). Участник чемпионата России. В 2017 году команда объединилась с женским футбольным клубом ЦСКА.

История 
В 1998 году в Красноармейске была создана команда «Надежда», и на следующий год она дебютировала в Первом дивизионе первенства России. В 2001 году команда перебазировалась в соседний город Ногинск (50 км).

В 2003 году в Красноармейске вновь сформировалась женская футбольная команда.

В 2007 году у «Россиянки» прервалась беспроигрышная серия игр в чемпионате России, начавшаяся 9 сентября 2004 года после домашнего поражения со счетом 2:4 от «Лады» (Тольятти) и закончившаяся 15 мая 2007 года домашним поражением со счетом 3:4 от «Звезды-2005» (Пермь). За 2,5 года было проведено 39 игр: в 2004 году — 2 победы, в 2005 году — 14 побед и 6 ничьих, в 2006 году — 14 побед и 2 ничьи, в 2007 году — 1 победа.

В начале сезона 2015 года футбольный клуб «Россиянка» перебазировался из Красноармейска в Химки.

Достижения 
Чемпионат России (15 сезонов)
 Чемпион России (5): 2005, 2006, 2010, 2011/12, 2016
 Вице-чемпион России (6): 2004, 2007, 2008, 2009, 2012/13, 2015
Кубок России (13 сезонов)
 Обладатель (5): 2005, 2006, 2008, 2009, 2010
 Финалист (2): 2004, 2007
Лига чемпионов (9 сезонов)
 участник стадии 1/4 финала  (3): 2007/08, 2011/12, 2012/13
Кубок Албеныen
 Победитель (2): 2005, 2006

Результаты выступлений

Выступления в Кубке УЕФА и Лиге Чемпионов

Главные тренеры 
 Михаил Михайлович Сухарев и Николай Анатольевич Кочешков (2003)
 Шагов, Александр Анатольевич (2004)
 Антонов, Владимир Алексеевич (2004)
 Николаев, Евгений Александрович (2005—2006)
 Герасимов, Владимир Владимирович (2007—2008)
 Митин, Андрей Владимирович (2009 — февраль 2010)
 Егорова, Татьяна Владимировна (февраль 2010 — январь 2012)
  Бенстити, Фарид (2012, до июля)
 Сухарев, Николай Михайлович (2012, и. о.)
  Файфель, Ахим (октябрь 2012 — май 2013)
 Фомина, Елена Александровна (2013—2016)
 Зиновьев, Максим Юрьевич (2016)
 Шебаршин, Георгий Владимирович (2017)

«Россиянка-2» 

Фарм-клубом «Россиянки» являлась команда «Россиянка-2» из Звенигорода, носившая также названия «УОР-Россиянка» и «Россиянка» (мол.).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 На сайте womenfootball.ru

Женские футбольные клубы России
Футбольные клубы Московской области
Спортивные клубы Химок